Казанск — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Казанск — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Казанск — посёлок в Ельцовском районе Алтайского края.

См. также 
 Казан (значения)
 Казанка
 Казаново
 Казанская
 Казанский
 Казанское
 Казань (значения)